Keith Lowe peut désiigner :
 Keith Lowe (né en 1970), un historien britannique ;
 Keith Lowe (né en 1985), un footballeur anglais.